Hajós József (1790–1879) táblabíró
 Hajós József (1792–1853) kanonok
 Hajós József (1819–1888) gazda, országgyűlési képviselő, megyei bizottsági tag
 Hajós József (1853–1917) főrend, császári és királyi kamarás, országgyűlési képviselő, takarékpénztári igazgató
 Hajós József (1885–1967) szemináriumi rektor
 Hajós József (1888–?) labdarúgó-játékvezető
 Hajós József (1906–?) plébános
 Hajós József (1907–1984) zeneszerző (Joe Hajos, Harry Bolds)
 Hajós József (1921–1997) szolgabíró
 Hajós József (1923–2008) filozófiatörténész